Гуре́вич — еврейская фамилия. Производная от фамилии .

Фамилия

А 
 Гуревич, Аарон Юрьевич (род. 1973) — раввин, еврейский общественный деятель.
 
 Гуревич, Анатолий Маркович (1913—2009) — советский разведчик.
 Гуревич, Андрей Алексеевич (род. 1964) — российский балалаечник и музыкальный педагог.
 
 Гуревич, Аркадий Яковлевич (псевдоним: Инин; род. 1938) — советский и российский писатель, драматург и сценарист, актёр, публицист, педагог, профессор.
 Гуревич, Арон Яковлевич (1924—2006) — советский и российский историк-медиевист, культуролог.

Б

В 
 Гуревич, Вадим Львович (1934—2021) — советский и российский физик.
 Гуревич, Виктор Натанович (1925—1993) — советский архитектор.
 Гуревич, Витольд (1904—1956) — польский и американский математик.
 
 Гуревич, Всеволод Вениаминович (род. 1957) — американский биохимик и молекулярный биолог.

Г 
 Гуревич, Георгий Иосифович (1917—1998) — русский советский писатель-фантаст и критик.

Д 
 Гуревич, Даниил Петрович (1974—2002) — французско-российский кинооператор.
 Гуревич, Даниэль (1941—2021) — французский историк.
 Гуревич, Дмитрий Борисович (род. 1956) — шахматист.

Е 
 Гуревич, Евгения Яковлевна (1871—1955) — русская революционерка, член партии «Народная воля».
 Гуревич, Елена Михайловна (1906—1989) — советский скульптор.
 Гуревич, Ефим Наумович (1910—1983) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии.

И 
 Гуревич, Игорь Савельевич (род. 1959) — продюсер, режиссёр, сценарист.
 Гуревич, Изабелла Самойловна (1932—2016) — советский и российский синолог.
 Гуревич, Илья (род. 1972) — американский шахматист.
 
 Гуревич, Ирина (род. 1976) — немецкий лингвист и информатик.
 Гуревич, Исаак Абрамович (Натан Зархи, 1900—1935) — советский киносценарист.
 Гуревич, Исай Израилевич (1912—1992) — советский физик.
 Гуревич, Исидор Яковлевич (1882—1931) — русский писатель-сатирик, журналист, драматург.

К 
 Гуревич, Кира Александровна (в замужестве Сапгир; 1937—2022) — литератор, поэтесса.
 Гуревич, Константин Маркович (1906—2007) — советский и российский психолог.

Л 
 Гуревич, Лазарь Наумович (1921—1986) — тренер СССР по гандболу.
 
 Гуревич, Леонид Абрамович (1932—2001) — российский сценарист, кинодраматург неигрового кино, режиссёр, критик, киновед.

М 
 Гуревич, Максим Исидорович (1909—1975) — советский учёный в области гидромеханики.
 Гуревич, Мария Александровна (в замужестве Румер, 1888—1981) — советский педагог-методист в области музыкального образования.
 Гуревич, Матвей Борисович (1878—1967) — советский экономист, статистик.
 
 Гуревич, Мишел — канадская поп-певица.

Н—Я 
 Гуревич, Натан Львович (1896—1968) — советский архитектор.
 Гуревич, Наум Павлович (1906—1985) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 
 Гуревич, Раиса Самойловна (1897—1979) — итальянская танцовщица и археолог.
 Гуревич, Самуил Давидович (1904—1951) — переводчик, журналист.
 
 Гуревич, Татьяна Евсеевна (1902/1905—1941) — советский драматург.
 Гуревич, Фрида Давыдовна (1912—1988) — археолог.
 Гуревич, Хаим Иосифович (1916 — после 2008) — еврейский советский поэт и прозаик (идиш).
 Гуревич, Эзекиель Бенционович (1861 — после 1917) — врач, член Государственной думы.
 Гуревич, Эммануил Львович (литературные псевдонимы Е. Смирнов, В. Даневич, К. Петров; 1866—1952) — русский публицист, народоволец, социал-демократ.
 Гуревич, Эсфирь Соломоновна (1921—2015) — советский литературовед.
 
 Гуревич, Юрий Шлёмович (род. 1940) — советский и американский математик и информатик.

Составная фамилия 
 Гуревич-Гурьев, Георгий Самарьевич (1894—1977) — советский архитектор.
 Левит-Гуревич, Соломон Маркович (1905—1980) — советский, российский кинорежиссёр, автор научно-популярных и учебных фильмов.

Псевдонимы (настоящая фамилия Гуревич) 
 Агатов, Владимир Гариевич (Велвл Исидорович Гуревич; 1901—1966) — русский советский поэт-песенник.
 Бен-Хаим, Гирш Хаимович (1898—1957) — израильский театральный актёр.
 Гуреев, Юрий Семёнович (1941—2008) — советский поэт-песенник.
 Зархи, Натан Абрамович (1900—1935) — советский драматург, киносценарист и теоретик кино.
 Инин, Аркадий Яковлевич (род. 1938) — русский писатель, драматург, сценарист, публицист, актёр.
 Руднев, Даниил Маркович (1911—2008) — советский историк, журналист и редактор.
 Литвинов, Лев Маркович (1899—1963) — театральный режиссёр.
 Первомайский, Леонид Соломонович (Илья Шлёмович Гуревич; 1908—1973) — украинский советский писатель.
 Сибирский, Виктор Ефимович (1906—1983) — советский композитор.

См. также

Примечания